In 1911/12 werd het tiende Noordrijns voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. De Bergse competitie werd nu volledig geïntegreerd in de Noordrijnse. Clubs uit Düsseldorf, München-Gladbach en Hilden werden overgeheveld naar de competitie van Zuidrijn terwijl clubs uit Essen en Dortmund overkwamen van de Ruhrcompetitie. 

Essener SV 99 werd kampioen en plaatste zich voor de West-Duitse eindronde. De club versloeg SuS Schalke 96 en verloor in de halve finale verloor de club van Borussia München-Gladbach.

Kreisliga

Groep Noord

Groep Zuid

Play-off

Finale

A-Klasse

Noordrijn

Berg

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Noordrijns voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1911/12